Dwór w Gawronkach –  obiekt wybudowany w miejscowości Gawronki.

Zespół dworski, z pierwszej poł XIX w. składa się z dworu i parku.

Przypisy 

Dwory w województwie dolnośląskim